Indonesische Arbeiderspartij (Indonesisch: Partai Buruh Indonesia, PBI)
 Peace Brigades International, mensenrechtenorganisatie
 Polybenzimidazool, synthetisch polymeer